Патлажан Габріель (псевдонім Спат; 1890—1967) — французький та американський художник, брат Н. Патлажана.
 Патлажан Геннадій Ігорович — український пластичний хірург.
 Патлажан Нюма (1888—1961) — французький та американський скульптор.
 Патлажан Евелін (Évelyne Patlagean, 1932—2008) — французький історик-візантист.
 Патлажан Юхим Ізраїльович (1923—1990) — український історик і педагог.